Hambrook steht für:

 Hambrook (South Gloucestershire), eine Stadt in South Gloucestershire in England

Hambrook ist der Familienname folgender Personen:
 Baum Hambrook (1818–1897), deutscher Reichsgerichtsrat und Richter am Reichsoberhandelsgericht
 Sharon Hambrook (* 1963), kanadische Synchronschwimmerin